Hupperich ist der Familienname folgender Personen: 

 Endy Hupperich (* 1967), deutscher Künstler
 Gerd Hupperich (* 1969), deutscher Rollenspielautor